Belen eller Belén kan syfta på följande:

Geografi

Argentina 

 Belén de Escobar, kommunhuvudort, Buenos Aires,

Colombia 

 Belén de Umbría (ort), Risaralda, 
 Belén de los Andaquíes (ort i Colombia), Caquetá, 
 Belén kommun, Boyacá, 
 Belén, Boyacá, 
 Belén kommun, Nariño, 
 Belén, Nariño,

Costa Rica 

 Belén, Costa Rica, Guanacaste,

Honduras 

 Belén Gualcho (ort), Departamento de Ocotepeque, 
 Belén kommun, Honduras, Departamento de Lempira,

Mexiko 

 Belén, Tabasco, ort, Macuspana, 
 Belén, Guanajuato, ort, Apaseo el Alto, 
 Belén, Veracruz, ort, Álamo Temapache, 
 Belén, Chilón, ort, 
 Belén, Guerrero, ort,Atlixtac, 
 Belén, Acala, ort, 
 Belén, Motozintla, ort, 
 Belén, Villaflores, ort,

Nicaragua 

 Belén (ort i Nicaragua), Rivas,